Název Křížový potok má více vodních toků:

 Křížový potok (přítok Berounky) – pravostranný přítok Berounky v okresech Rakovník a Beroun
 Křížový potok (přítok Čistého potoka) – pravostranný přítok Čistého potoka v okrese Rakovník
 Křížový potok (přítok Jeleního potoka) – pravostranný přítok Jeleního potoka v okrese Trutnov
 Křížový potok (přítok Lužické Nisy) – levostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec